

Бейкерсфілд — місто, штат Каліфорнія
 Бейкерсфілд — місто, штат Вермонт
 Бейкерсфілд — селище, штат Міссурі